Miniș se poate referi la:

 Miniș, Arad
 Minișu de Sus, Arad
 Minișel, Arad

Vezi și 
 Râul Miniș (dezambiguizare)